«Catfights and Spotlights» — шостий студійний альбом британського жіночого гурту «Sugababes». Випущений 17 жовтня 2008 року.

Список композицій

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Sugababes